

Zoologia
Lontra, carnivoro acquatico e marino
Lutra, genere di lontre
Lutra lutra, lontra europea
Hydrictis maculicollis, lontra dalla gola macchiata
Lutra sumatrana, lontra dal naso peloso
Lontra, genere di lontre del continente americano
Lontra canadensis, lontra di fiume nordamericana
Lontra provocax, lontra di fiume meridionale
Lontra longicaudis, lontra di fiume neotropicale
Lontra felina, lontra di mare
Pteronura brasiliensis, lontra gigante
Aonyx capensis, lontra senza unghie africana o lontra dalle guance bianche
Aonyx cinerea, lontra dalle piccole unghie orientale o asiatica

Altro
Lontra, raffigurazione araldica della lontra
Lontra, municipio dello stato brasiliano di Minas Gerais